Boogiewoogie (piano), een muziekgenre
Boogiewoogie (dans), een rock-'n-rolldans
Victory Boogie Woogie, het laatste en bekendste schilderij van de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan
Victory Boogie Woogietunnel, een tunnel die van de Binckhorst (Den Haag) via Voorburg naar de Vlietzone (Den Haag) loopt.
Broadway Boogie Woogie, een schilderij gemaakt in 1942-1943 door de Nederlandse kunstschilder Piet Mondriaan
Boogie Woogie (film), een film uit 2009 van Duncan Ward
Eric-Jan Overbeek, bijgenaamd Mr. Boogie Woogie, Nederlands boogiewoogiepianist